

Véhicules 

 Dans l'Antiquité, un char était une voiture à deux roues, tirée généralement par des chevaux, et utilisée lors des courses de chars. Puis à quatre roues (2 essieux) : char à bancs...
 Dans le domaine de l’armement, un char d'assaut désigne un véhicule de combat à chenilles (aussi appelé, pour tromper l'ennemi, tank signifiant réservoir) ;
 En nautisme, le char à voile, le char à glace et le char à cerf-volant désignent des sports ainsi que les véhicules sur lesquels ils sont pratiqués ;
 En France, le mot char à bœufs désigne un véhicule en bois tiré par des bœufs ;
 En Louisiane et en français québécois, un char désigne une automobile.
 Dans la bouvine, le char de taureaux est un camion transporteur de bétail pour conduire les taureaux des pâturages aux arènes pour la course camarguaise.

Technique 
Le char désigne la partie solide résultant de la pyrolyse d’un combustible solide. En particulier, le charbon de bois est le char obtenu à partir du bois.

Abréviation 
 En informatique, le terme « char » est un mot-clé dans certains langages de programmation ; c'est l’abréviation du mot anglais  (« caractère »). Il prétend désigner un type de données, le caractère (informatique). Il désigne souvent tout une unité de code (unité de ) codant une partie du caractère proprement dit.

 Le CHAR est le sigle du Centre d’Histoire de l’Art de la Renaissance de l’Université de Paris 1, Panthéon - Sorbonne.

Patronyme 
 René Char est un poète français.
 Marie-Claude Char, éditrice, épouse du précédent

Autres 
 Char est la  de l'alphabet géorgien.
 Dans le delta du Gange, les « terres chars » sont des îlots formés par les alluvions ;
 Dans l’univers imaginaire de StarCraft, Char est une planète située dans le secteur Koprulu, d’où sont originaires les Zerg ;
 Char, de son vrai nom Takenaka Hisato, est un musicien, guitariste et chanteur japonais, père de Jesse du groupe Rize.

Voir aussi 
 Chars, commune française située dans le département du Val-d'Oise, en région Île-de-France.